Вал отбора мощности (сокр. ВОМ) — узел тракторов, реже грузовиков, передающий вращение от двигателя на навесное оборудование, активные прицепы и другие механизмы.

ВОМом оснащается абсолютное большинство современных тракторов. Однако все еще встречаются старые трактора без ВОМ (например, ДТ-55).

В большинстве случаев тракторы оснащаются задним ВОМом и, соответственно, задним трёхточечным навесным устройством (трёхточкой). 

Реже встречается техника, которая для удобства работы оператора должна находиться перед оператором. В этом случае трактора могут оснащаться передним ВОМом.

Применение 
Является основным рабочим органом для приведения в действие различных навесных устройств, в том числе следующих типов:
 Подметально-уборочная машина
 Борона
 Сеялка
 Туковая сеялка
 Навозоразбрасыватель
 Тракторная косилка
 Поливатель
 Рубильные машины
 Мульчер
 Измельчитель пней
 Роторные грабли
 Активные прицепы
 Механизмы, монтируемые в прицепы
 Планетарные миксеры
 Ещё несколько десятков типов навесного оборудования трактора

Для работы с навесным оборудованием скорость вращения ВОМ стандартизирована. Стандартные значения: 540 об/мин, 1000 об/мин. Ряд тракторов оснащается возможностью переключаться между этими двумя значениями. Работа на навесном устройстве с неподходящей скоростью вращения ВОМ (540 вместо 1000 либо 1000 вместо 540) может привести либо к недостаточной эффективности работы навесного устройства, либо к его повреждению.

При работе с навесными устройствами встречается два основных вида нагрузок.
 ВОМ приводит в действие механические узлы навесного устройства: либо напрямую, либо через передающие устройства (редуктора, карданы, клиноременные передачи и пр.). Данный тип является наиболее распространённым. В этом случае ВОМ испытывает полноценную нагрузку
 ВОМ приводит в действие гидравлическую систему навесного устройства. Данный тип работы ВОМ применим только для небольшого ряда устройств, как правило небольшой мощности, оснащённых собственной гидравлической системой (например, дровокольные станки с приводом от ВОМа трактора). В этом случае ВОМ вращает только гидронасос.

Достоинства 
 Надёжность, прочность, универсальность.

Недостатки 
 Большой вес конструкции, почти всегда требуется дополнительная коробка передач.
 Высокая себестоимость.

Хвостовики вала отбора мощности 
Рабочая часть вала отбора мощности — вал, он же хвостовик. К хвостовику подключается карданный вал навесного орудия, реже гидронасос навесного орудия. Существуют несколько стандартных типоразмеров хвостовиков:

— 8×32×38. Расшифровывается как хвостовик на 8 шлицев, наружный диаметр (по краям шлицев) 38мм, внутренний диаметр 32мм. Является стандартным для советских/российских тракторов, им в стандартной комплектации оснащаются МТЗ-82;

— 13/8" Z=6. Расшифровывается как хвостовик, диаметр 13/8 дюйма, 6 шлицев. Популярный типоразмер для навесной техники малой и средней мощности;

— 13/4" Z=6. Используется для более мощных орудий, чем 13/8" Z=6;

— 13/8" Z=21.

— 13/4" Z=20.

— 6×21×25.

А также ряд некоторых других, менее популярных.

Вилка карданного вала навесного устройства должна совпадать по типоразмеру с хвостовиком ВОМ. В случае несовпадения возможна установка переходника на кардан. Но при большой нагрузке на навесное устройство это снижает надежность.

На многих тракторах возможна замена хвостовиков с одного стандарта на другой, например МТЗ 1523.
Для работы с мощными навесными устройствами рекомендуется использовать хвостовики ВОМа с 20 либо 21 шлицем.

Существующие стандарты на ВОМ (англ.: PTO):
ISO 500-3 Main PTO dimensions and spline dimensions, location of PTO.

Другое применение 

Также вал отбора мощности применяется на грузовых автомобилях, таких, как мусоровозы, бетономешалки и т.п. Он приводится в движение от коробки отбора мощности и может быть, как подключаемым, так и постоянного вращения. У бетономешалок, например, вал отбора мощности вращается постоянно и приводит в движение гидропривод бака. Когда последний находится в нейтральном положении, масло, приводящее в движение турбину, идёт по байпасу и возвращается в гидробак. Подключаемые валы отбора мощности во многом аналогичны тем, что применяются на тракторах. Применяются на мусоровозах, ассенизаторах и т.п. Могут приводить в движение исполнительные механизмы как непосредственно, так и через привод, например, ремённый.

См. также 

 Гидромотор

Детали машин и механизмов
Устройство грузовика
Устройство трактора
Прицепы